Памандзи (, комор. «Сандаванге») — город и коммуна на острове Памандзи, входящего в островной регион Майотта.

Город Сандаванге (Памандзи) составляет единственный населённый пункт, входящий в коммуну Памандзи, занимающую южную половину острова Памандзи. Численность населения города и коммуны составляет 9892 человека (2012 г.).

Примечания 

Города Комор
Города Франции
Коммуны заморского департамента Майотта